Niegel ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Niegel (* 1926), deutscher Pfarrer, Musiker und Librettist 
 Lorenz Niegel (1933–2001) deutscher Ingenieur und Politiker (CSU)
 Wolfgang Niegel, deutscher Informatiker und Hochschullehrer 

Siehe auch:
 Neagle
 Nigel (Begriffsklärung)
 Nigl